Шосткинский городской совет () — входит в состав
Сумской области
Украины.

Административный центр городского совета находится в
г. Шостка
.

Населённые пункты совета 
 г. Шостка

Примечания 

Городские советы Сумской области